

Список

1 ноября 
 Карпов, Павел Алексеевич (84) — Полный кавалер ордена Славы.
 Майер, Натаниэль (64) — ритм-энд-блюзовый певец; инсульт. 
 Пикар, Жак (86) — швейцарский исследователь и путешественник, достигший дна Марианской впадины. 
 Слоун, Тиффани (35) — американская фотомодель, актриса, танцовщица и гимнастка; самоубийство.
 Има Сумак (86) — Перуанская певица, обладавшая диапазоном голоса до 5 октав; рак 
 Клайд Уилсон (85) — американский частный детектив.

2 ноября 
 Аллилуев, Иосиф Григорьевич (63) — врач-кардиолог, сын Светланы Аллилуевой, внук И. В. Сталина

3 ноября 
 Жинжин, Андрей Владимирович (42) — российский певец; 
 Логинов, Анатолий Фёдорович (85) — Герой Советского Союза.
 Фурне, Жан (95) — французский дирижёр;

4 ноября 
 Анчимаа-Тока, Хертек Амырбитовна (96) — тувинский государственный деятель, Председатель Малого Хурала Тувинской Народной Республики (1940—1944).
 Крайтон, Майкл (66) — американский писатель-фантаст; рак.
 Лукас, Сид (108) — 108-летний британский австралийский долгожитель.
 Розелла Хайтауэр (88) — американская балерина; инсульт.

5 ноября

6 ноября 
 Батуков, Михаил Сергеевич (88) — Герой Советского Союза.
 Колядин, Виктор Иванович (86) — Герой Советского Союза.

7 ноября 
 Кирницкий, Александр Григорьевич (51) — советский и молдавский рок-музыкант.
 Шмеман, Андрей Дмитриевич (87) — видный деятель русской эмиграции во Франции.

8 ноября 
 Раковский, Мечислав (81) — польский государственный и партийный деятель. 
 Рахматуллин, Суньят Абдулович (73) — советский инженер, тренер по водным лыжам.
 Таратута, Василий Николаевич — советский партийный деятель, дипломат.
 Хонигсман, Яков Самойлович (85) — советский, украинский и еврейский историк.

9 ноября

10 ноября 
 Александрович, Николай Викторович (88) — советский кинорежиссёр, актёр.
 Гончаров, Владимир Николаевич (61) — советский футболист 
 Ито, Киёси (93) — японский математик 
 Макеба, Мириам (76) — южноафриканская певица и борец против апартеида; сердечный приступ. 
 Мариковский, Павел Иустинович (96) — советский зоолог, профессор 
 Павлив, Иосиф Петрович — русский и украинский писатель.
 Шоукросс, Артур (63) — американский серийный убийца; остановка сердца.

11 ноября 
 Маркес, Мария Элена (81) — мексиканская актриса; сердечный приступ.

12 ноября 
 Митчелл, Митч (61) — английский ударник.

13 ноября 
 Бехтерев, Сергей Станиславович (50) — русский актёр. 
 Стаханов, Владимир Анатольевич (83) — советский и российский физик-теоретик, специалист в области разработки ядерных зарядов.

14 ноября 
 Дракохруст, Александр Абрамович (85) — советский и белорусский поэт.
 Киселёв, Геннадий Васильевич (77) — белорусский писатель, археограф, историк, литературовед.
 Марцуль, Геннадий Семёнович (71) — белорусский историк.
 Христова, Цветанка Павлова (46) — болгарская метательница диска, чемпионка мира и Европы; рак.

15 ноября 
 Жилкин, Сергей Фёдорович (48) — ректор Тольяттинского государственного университета, мэр Тольятти; убийство. 
 Махарадзе, Валерий Антонович (68) — вице-премьер России (1992).

16 ноября 
 Варни, Рег (92) — британский комедийный актёр

17 ноября 
 Де Кончини, Эннио (84) — итальянский сценарист, лауреат премии «Оскар», один из создателей телесериала «Спрут». 
 Полищук, Виктор Варфоломеевич (83) — канадский историк и публицист.

18 ноября 
 Селим, Шакир (66) — крымскотатарский поэт и переводчик.

19 ноября 
 Шлифер, Леонид Иосифович (81) — советский и украинский деятель сельского хозяйства.

20 ноября 
 Фёдоров, Борис Григорьевич (50) — доктор экономических наук, министр финансов РСФСР (1990—1991), вице-премьер и министр финансов России (1992—1994), депутат Государственной Думы Российской Федерации (1996—1998), член Совета директоров «Газпрома» и Совета директоров «Сбербанка» РФ (с 2000); инсульт. 
 Махульский, Ян (80) — польский киноактёр, рак.

21 ноября 
 Гадяцкий, Александр Васильевич (83) — директор Лебединского СПТУ № 34. Герой Социалистического Труда.

22 ноября 
 Насир, Ибрагим (82) — Президент Мальдив (1968—1978), проблемы с почками. 
 Чижиков, Филипп Васильевич (85) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

23 ноября 
 Кравченко, Николай Григорьевич (85) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Хитч, Клайв (77) — австралийский хоккеист, нападающий.

24 ноября

25 ноября 
 Григорьев, Фома Никифорович (89) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Заславский, Георгий Моисеевич (73) — советский физик-теоретик, профессор, доктор физико-математических наук.
 Клейман, Рита Яковлевна (61) — молдавский литературовед, достоевист, еврейский общественный деятель. Доктор филологических наук, профессор.
 Клявиньш, Янис (75) — латвийский советский шахматист.

26 ноября 
 Караев, Виталий Сергеевич (46) — мэр Владикавказа; убийство. 
 Коротеев, Виктор (27) — известный в российском шоубизнесе Топ-стилист, фотомодель, владелец сети салонов красоты «Виктор Коротеев». 
 Паркер, Эдна (115) — самая старая жительница земли.
 Солпитер, Эдвин Эрнест (83) — американский астрофизик австралийского происхождения; лейкоз. 
 Левандовский, Анатолий Петрович (88) — известный советский и российский историк и писатель, специалист по Франции.
 Фешнер, Кристиан (64) — кинопродюсер, Франция; рак.

27 ноября 
 Сингх, Вишванат Пратап (77) — премьер-министр Индии; лейкемия.

28 ноября 
 Скурыгин, Герман Анатольевич (45) — заслуженный мастер спорта по спортивной ходьбе; сердечный приступ.

29 ноября 
 Вейд, Роберт (87) — британский шахматист новозеландского происхождения; пневмония. 
 Вьюн, Георгий Иванович (64) — футболист. 
 Утзон, Йорн (90) — датский архитектор, автор проекта здания Сиднейской оперы.

30 ноября 
 Чайхорский, Аббас Аббас-Али оглы (91) — азербайджанский учёный-ядерщик, почётный доктор НАНА.
 Черёмухин, Николай Алексеевич (80) — ликвидатор аварии на ЧАЭС, военный врач, один из ведущих организаторов спасательных мероприятий в зоне катастрофы на ЧАЭС.
Списки умерших по месяцам
Умершие в 2008 году